La edición 76.º del Campeonato de Wimbledon se celebró entre el 25 de junio y el 6 de julio de 1962 en las pistas del All England Lawn Tennis and Croquet Club de Wimbledon, Londres, Inglaterra.

El cuadro individual masculino lo iniciaron 128 jugadores mientras que el femenino lo iniciaron 96 tenistas.

Hechos destacados 
En la competición individual masculina se impuso el australiano  Rod Laver  logrando el segundo de los cuatro títulos que obtendría en el torneo al imponerse en la final a su compatriota Marty Mulligan .

En la competición individual femenina la victoria fue para la estadounidense  Karen Susman logrando su único triunfo en un torneo del Gran Slam que obtendría en Wimbledon al imponerse a la checoslovaca Vera Suková.

Palmarés

Cuadros Finales

Categoría senior

Torneo individual masculino

Torneo individual  femenino

Véase también 
 Campeonato de Wimbledon
 Grand Slam

Referencias

Enlaces externos 
 Wimbledon (Web official)

Campeonato de Wimbledon 1962